Alte Donau ist ein Name folgender Altarme und Nebengewässer der Donau:

 Alte Donau (Gmünd), linke Altschlinge gegenüber dem Kirchdorf Gmünd der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern, durch den die Wiesent (Donau) mündet
 Alte Donau (Großmehring), rechter Altarm gegenüber von Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern, der in die Paar (Donau) entwässert
 Alte Donau (Gundremmingen), rechter Altarm bei Gundremmingen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Alte Donau (Neustadt an der Donau), linker Altarm zwischen Wackerstein, Markt Pförring, Landkreis Eichstätt und Irnsing, Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, beide Bayern; ist nach Pförring auch Unterlauf des zufließenden Kelsbachs
 Alte Donau (Niederalteich), linker Altarm bei Niederalteich, Landkreis Deggendorf, Bayern, der in die Hengersberger Ohe entwässert
 Alte Donau (Osterhofen), rechter Altarm bei Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern, der abschnittsweise vom Herzogbach genutzt wird
 Alte Donau (Pfatter), rechter Altarm beim Dorf Pfatter der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern, durch den die Pfatter (Fluss) mündet
 Alte Donau (Straubing), linker Altarm gegenüber von Straubing, Bayern
 Alte Donau (Wien), linker Altarm in Wien, Österreich
 Alte Donau (Wörth), linker Altarm bei Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Donau
 Kleine Donau
 Neue Donau